Silverstein (hofstede), een 17e-eeuwse Maarssense hofstede die heden deel uitmaakt van Goudestein
 Silverstein (band), een 21e-eeuwse Canadese post-hardcore band